Дми́трий Еро́хин:
 Ерохин, Дмитрий Александрович (1932 — 2001) — советский военачальник и разведчик, генерал-майор.
   (род. 1983) — российский гандболист.